Вдо́вина — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Вдовина, Дарья Олеговна (род. 1989) — российская спортсменка, стрелок из винтовки.
 Вдовина, Ксения Олеговна (более известна под фамилией Рыжова; род. 1987) — российская легкоатлетка.
 
 Вдовина, Нина Павловна (1918—2004) — советский и российский педагог.